Murmansk Krai (en ruso Му́рманский край ) era un nombre informal utilizado en los primeros meses de la RSFS de Rusia para referirse al territorio que corresponde aproximadamente al actual Óblast de Murmansk. En varios momentos, el término se refirió al territorio que incluía Alexandrovsky y Kemsky Uyezds dos subdiviciones de la gobernación de Arcángel y algunas partes de la gobernación de Olonets.

Referencias 

Geografía del óblast de Múrmansk